La Femme à l'éventail de Francisco de Goya (vers 1805-1810)
 La Femme à l'éventail d'Auguste Renoir (1880)
 La Femme à l'éventail de Paul Gauguin (1902)
 La Femme à l'éventail de Pablo Picasso (1908)
 La Femme à l'éventail de Gustav Klimt (1918)
 La Femme à l'éventail d'Amedeo Modigliani (1919)
Titre proche :

 La Dame à l'éventail d'Alonso Sánchez Coello (1570-1573)
 La Dame à l'éventail de Diego Vélasquez (1635)